Children of the earth (deutsch: Kinder der Erde) steht für:
 Children of Earth, dritte Staffel der Fernsehserie Torchwood, Erstausstrahlung 2009
 Děti Země, Kinder der Erde, englisch „Children of the Earth“ (COE), tschechische Umweltbewegung.

Siehe auch:
 Children of This Earth, 1930 erschienener Roman von Bruce Marshall
 Child of Earth